Nassau kan syfta på:

 Nassau Veterans Memorial Coliseum – en ishockeyarena i Uniondale, New York, USA
 USS Nassau (CVE-16) – ett eskorthangarfartyg i amerikanska flottan
 USS Nassau (LHA-4) – ett amfibieskepp i amerikanska flottan
 SMS Nassau – ett tyskt slagskepp
 Nassau (album) – ett album av The Sea and Cake från 1995
 Nassau (försäkringsbolag) – holländskt försäkringsbolag med filialer i olika länder i Europa, bland annat i Danmark

Personer 
 Nassau William Senior (1790–1864) en engelsk nationalekonom

Ätter
 Huset Nassau – ätt från en borg vid staden Nassau i nuvarande Rheinland-Pfalz Tyskland

Nassau-Oranien 
 Huset Nassau-Oranien – en kunglig ätt i Holland
 Vilhelm I av Oranien
 Johan Vilhelm Friso av Nassau-Oranien
 Moritz av Nassau
 Vilhelm III av England
 Vilhelm I av Nederländerna
 William Nassau de Zuylestein

Nassau-Siegen 
 Johan Moritz av Nassau-Siegen
 Karl av Nassau-Siegen

Nassau-Weilburg 
 Adolf av Nassau-Weilburg
 Sofia av Nassau
 Adolf, storhertig av Luxemburg
 Vilhelm, storhertig av Luxemburg
 Marie-Adélaïde, storhertiginna av Luxemburg
 Charlotte, storhertiginna av Luxemburg
 Jean av Luxemburg
 Henri av Luxemburg

Geografi

Bahamas 
1 Nassau, Bahamas, huvudstaden, New Providence District,

Cooköarna 
2 Nassau (Cooköarna), ö,

Nederländerna
4 Baarle-Nassau – en stad i södra Nederländerna

Tyskland 
6 Nassau, Tyskland, kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz, 
 Burg Nassau – "slottet Nassau", vilket tillhörde Huset Nassau-Oranien

Historiska indelningar
 Nassau-Siegen – ett furstendöme i Tysk-romerska riket (1303–1328) och (1606–1743)
 Hertigdömet Nassau – ett tyskt hertigdöme 1806–1866
 Hessen-Nassau – en preussisk provins 1868–1944 där före detta hertigdömet Nassau ingick
 Provinsen Nassau – en preussisk provins mellan 1944 och 1945

USA 
7 Nassau, New York, ort i New York, Rensselaer County, 
8 Nassau Village-Ratliff, Florida – en ort i USA
9 Nassau Bay, Texas – en ort i USA

Se även
 Nassau County, Florida – ett county i USA
 Nassau County, New York – ett county i USA